Zellersbach ist ein Gewässername:

 Zellersbach (Werra), linker Zufluss der Werra in Heimboldshausen, Marktgemeinde Philippsthal (Werra), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Zellersbach oder Lerchenbach, deutsche Namen des Skřiváň, linker Zufluss der Rotava in Dolní Rotava, Stadt Rotava, Bezirk Sokolov, Karlovarský kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Zellerbach